Александрина Найденова (род. 29 февраля 1992 года, Пловдив, Болгария) — болгарская теннисистка; победительница 11 турниров ITF (семь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Александрина в теннисе с четырёх лет; любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (14)

Победы (7)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (19)

Победы (4)

Поражения (15)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Болгарии